Rottenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Rottenstein (* 1832), deutscher Zahnmediziner

Rottenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rottenstein (Unterfranken), Dorf in Unterfranken, Bayern
 Rottenstein (Gemeinde Bad Kleinkirchheim), Ortschaft von Bad Kleinkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rottenstein (Gemeinde Ebenthal), Katastralgemeinde in Kärnten mit Höhlenburg Rottenstein
 Rottenstein (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau, Kärnten
 Rottenstein (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft von Sankt Georgen am Längsee, Kärnten
 Rottenstein (Gemeinde Steinfeld), Katastralgemeinde in Kärnten

Bauwerke:
 Burgstall Rottenstein, abgegangene Burg  in Unterfranken, Bayern
 Schloss Rottenstein (Kärnten) in Kärnten
 Schloss Rottenstein in Meran, Südtirol
 Burgruine Rottenstein in der Gemeinde Steinfeld in Kärnten

Rottenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Baptist Rottenstein (* 1832; † unbekannt), deutscher Zahnmediziner

Siehe auch:
 Rotenstein
 Rothenstein (Begriffsklärung)